Снегиревка — деревня в Рыбинском районе Красноярского края России. Входит в состав Двуреченского сельсовета.

История 
В 1976 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня фермы № 2 Рыбинского совхоза переименована в деревню Снегиревка.

Население

Примечания 

Населённые пункты Рыбинского района (Красноярский край)